Bengo kan syfta på följande platser:

Angola 

 Bengo, provins, 
 Baía do Bengo, vik, Luanda, 
 Bengo (flod), 

Robotskapade Angolaförgreningar